(littéralement : « Accro à l'amour » en anglais) est le titre de plusieurs chansons et films :

 , film de Griffin Dunne sorti en 1997 ;
 , série télévisée sortie en 2008 ;
 Addicted to Love, chanson de Robert Palmer présente sur l'album  sorti en .

Voir aussi